Il doppio maschile del Western & Southern Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

I detentori del titolo erano Robert Lindstedt e Horia Tecău ma hanno deciso di non partecipare insieme. Lindstedt partecipa con Daniel Nestor, mentre Tecău con Maks Mirny. entrambe le coppie sono state sconfitte al secondo turno, Lindstedt e Nestor da Santiago González e Scott Lipsky mentre Tecău e Mirny da Alexander Peya e Bruno Soares.

In finale Bob e Mike Bryan hanno sconfitto Marcel Granollers e Marc López per 6-4, 4-6, [10-4].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.  

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Marcel Granollers /  Marc López (finale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (quarti di finale)

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)

Wildcard

  Brian Baker /  Rajeev Ram (primo turno)

  James Blake /  Steve Johnson (quarti di finale)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2013
ATP World Tour 2013